Kungsgården kan avse:

 Kungsgården, Sandvikens kommun – en tätort belägen strax väster om Sandviken i Gästrikland
 Kungsgården, Söderhamns kommun – en by strax norr om Söderhamn i Hälsingland
 Kungsgården, Kramfors kommun – en by mellan Nyland och Lugnvik i Kramfors kommun i Ångermanland
 Kungsgården, Hedesunda – en by i vid Dalälven i Hedesunda socken, Gästrikland
 Kungsgårdens herrgård – herrgårdsbyggnad i Ovansjö socken

Se även
 Kungsgård – gårdar på olika orter i ett land, vilka kungen hade till sitt förfogande
 Kongsgården – en sevärdhet på Bygdøy utanför Oslo
 Tommarps kungsgård –  ett slott i Kvidinge socken i Åstorps kommun
 Kungslena kungsgård - herrgård i Tidaholms kommun, Västergötland